4 Pułk Piechoty Liniowej – oddział istniejący w latach 1815–1831 (walczący w powstaniu listopadowym)
 4 Pułk Piechoty – oddział Legionów Polskich istniejący w latach 1915–1917 (walczący w I wojnie światowej)
 Batalion im. Czwartaków – oddział szturmowy Armii Ludowej (walczący w powstaniu warszawskim)
 niekiedy inne polskie pułki o numerze 4

W każdym z powyższych przypadków jest to nazwa potoczna.